

Печ — місто в Косові.
 Печ — община в Косові.

Печ — поселення в общині Гросуплє, Осреднєсловенський регіон.

Печ — місто, адміністративний центр округу Бараня.